Marcus Arrecinus Clemens (praefectus praetorio) - prefect in 38
 Marcus Arrecinus Clemens (consul) - zoon van bovenstaande